Patrice Lefebvre (né le  à Montréal au Canada) est un joueur professionnel italo-canadien de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur
La saison 2005-2006 fut la seconde saison en Suisse pour Patrice Lefebvre (il avait précédemment joué une saison en 1989-1990 avec le HC Ajoie). Il a, pendant plusieurs années, évolué dans différentes ligues Nord-Américaines, dont la Ligue nationale de hockey (3 matches avec les Capitals de Washington) et d'autres ligues mineures.

Depuis la saison 2000-2001, Patrice a beaucoup voyagé en Europe, entre l'Allemagne (Adler Mannheim, Frankfurt Lions) et l'Italie (HC Milan). En 2005-2006, il débarque à Bienne. Il a inscrit 110 points en 59 matches. Avec son compère Jesse Bélanger, il a nettement contribué au titre national de LNB remporté cette même saison par le HC Bienne.  En 2009, il annonce la fin de sa carrière après une dernière saison avec le HC Valpellice Bulldogs en Série A2. Il revient néanmoins à la compétition en , et s'engage en faveur du Real Torino Hockey Club, en Série A2.

Carrière internationale 
Au cours de son séjour en Italie, Lefebvre obtint la citoyenneté italienne. Cela lui permit de représenter la Squadra Azzurra lors du Championnat du monde de hockey sur glace 2007 en Russie.

Carrière d'entraîneur 
En 2009, il devient entraîneur adjoint des Foreurs de Val d'Or.

Trophées et honneurs personnels
LHJMQ
1987-1988 : il remporte le trophée Jean-Béliveau du meilleur buteur.
LIH
1997-1998 : remporte le trophée Leo-P.-Lamoureux.
1997-1998 : remporte le trophée James-Gatschene.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club

| 1984-1985|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 68|| 28|| 52|| 80|| 63|| 8|| 3|| 7|| 10|| 27
|- 
| 1985-1986|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 69|| 38|| 98|| 136|| 146|| 5|| 2|| 5|| 7|| 14
|-
| 1986-1987|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 69|| 57|| 122|| 179|| 144|| 12|| 9|| 16|| 25|| 19
|- 
| 1987-1988|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 70|| 64|| 136|| 200|| 142|| 11|| 5|| 24|| 29|| 4
|-
| 1988-1989|| Français Volants|| LM|| 40|| 40|| 50|| 90|| || || || || || 
|-
| 1989-1990|| HC Ajoie|| LNA|| 32|| 21|| 22|| 43|| || || || || || 
|-
| 1990-1991|| Icehawks de Louisville || ECHL|| 26|| 17|| 26|| 43|| 32|| 7|| 2|| 5|| 7|| 8
|- 
| 1990-1991|| Admirals de Milwaukee|| LIH|| 16|| 6|| 4|| 10|| 13|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1990-1991|| Indians de Springfield|| LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1991-1992|| Kloten Flyers||  LNA|| 11|| 4|| 8|| 12|| 12|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Billingham Bombers|| BHL|| 36|| 56|| 109|| 165|| 75|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Thunder de Las Vegas||  LIH|| 76|| 31|| 67|| 98|| 71|| 5|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 1994-1995|| Thunder de Las Vegas||  LIH|| 75|| 32|| 62|| 94|| 74|| 10|| 2|| 3|| 5|| 2
|- 
| 1995-1996|| Thunder de Las Vegas||  LIH|| 77|| 36|| 78|| 114|| 85|| 15|| 9|| 11|| 20|| 12
|-
| 1996-1997|| Thunder de Las Vegas||  LIH|| 82|| 21|| 73|| 94|| 94|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|- 
| 1997-1998|| Thunder de Las Vegas||  LIH|| 77|| 27|| 89|| 116|| 113|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 1998-1999|| Thunder de Las Vegas||  LIH|| 42|| 11|| 26|| 37|| 40|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1998-1999|| Ice Dogs de Long Beach||  LIH|| 14|| 1|| 12|| 13|| 8|| 8|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 1998-1999|| Capitals de Washington|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1999-2000|| Adler Mannheim|| DEL|| 54|| 20|| 31|| 51|| 148|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2000-2001|| Frankfurt Lions|| DEL|| 57|| 24|| 39|| 63|| 93|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 2001-2002|| Milan|| Serie A|| 33|| 13|| 33|| 46|| 50|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Milan|| Serie A|| 37|| 19|| 54|| 73|| 26|| || || || || 
|- 
| 2003-2004|| Milan|| Serie A|| 24|| 11|| 31|| 42|| 26|| 12|| 3|| 8|| 11|| 8
|-
| 2004-2005|| Rødovre SIK|| Danemark|| 29|| 6|| 32|| 38|| 116|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0
|- 
| 2005-2006|| HC Bienne|| LNB|| 42|| 18|| 56|| 74|| 54|| 17|| 5|| 31|| 36|| 20
|-
| 2006-2007|| Lausanne||  LNB|| 45|| 19|| 79|| 98|| 50|| 11|| 3|| 7|| 10|| 39
|- 
| 2007-2008|| Pontebba|| Serie A|| 19|| 4|| 14|| 18|| 30|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Milan|| Serie A|| 6|| 1|| 6|| 7|| 2|| || || || || 
|- 
| 2008-2009|| HC Valpellice Bulldogs|| Serie A2|| 26|| 15|| 38|| 53|| 72|| || || || || 
|-
|2009-2010 ||Real Torino Hockey Club ||Serie A2 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0

| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||

Au niveau international

| 2007 || Italie || CM ||5||0||0||0||2

Références

Voir aussi

Naissance en juin 1967
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international italien de hockey sur glace
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Entraîneur italien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Français volants de Paris
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Indians de Springfield
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur des Icehawks de Louisville
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du BSC Preussen
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lausanne HC
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Sierre
Gagnant du trophée James-Gatschene
Gagnant du trophée Leo-P.-Lamoureux
Joueur du HC Valpellice
Joueur de la SG Pontebba
Joueur du Rødovre SIK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché